Teatro Carlo Goldoni – teatro di Bagnacavallo (RA)
 Teatro Carlo Goldoni – teatro di Corinaldo (AN)
 Teatro Goldoni – teatro di Firenze
 Teatro Carlo Goldoni – teatro di Livorno
 Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni – teatro di Venezia